Частота — фізична величина.
 Частота — термін у медіаплануванні.
 Частота (теорія імовірностей)